Флаг городского округа Краснозна́менск Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 мая 2002 года, как флаг муниципального образования город Краснознаменск Московской области, и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1150.

В ходе муниципальной реформы 2006 года, муниципальное образование город Краснознаменск Московской области было наделено статусом городского округа (городской округ Краснознаменск Московской области).

16 ноября 2012 года, решением Совета депутатов городского округа Краснознаменск № 172/11, было решено считать флаг города Краснознаменск Московской области, зарегистрированный в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации под регистрационным номером 1150 — флагом городского округа Краснознаменск Московской области.

В этот же день, решением Совета депутатов городского округа Краснознаменск № 174/11, было утверждено «Положение» о флаге городского округа Краснознаменск Московской области.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов города Краснознаменска от 31 мая 2002 № 42/7, гласило:

Флаг городского округа представляет собой прямоугольное полотнище с отношением сторон: 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: синюю в 1/4 флага и красную в 3/4 флага; поверх полос, смещённых к крыжу, белая стилизованная четырёхлучевая звезда, лучи которой касаются краёв флага, внизу, ниже со стороны края полотнища вписана такая же звезда меньшего размера, а ниже её — ещё одна аналогичная звезда.

Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов городского округа Краснознаменск от 16 ноября 2012 года № 174/11, гласит:

Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух горизонтальных полос голубого и красного цвета в соотношении 1:3. На полотнище изображены три равновеликих белых звезды о четырёх переменной длины вытянутых лучах. Центры звёзд расположены последовательно на расстоянии 2/9 (большая звезда), 4/9 (средняя звезда), 2/3 (малая звезда) длины полотнища от древка и равномерно по ширине полотнища, а лучи звёзд продлены до соприкосновения с краями полотнища и до ближайшей слева звезды.

Обоснование символики 
История Краснознаменска восходит к временам Великой Отечественной войны. Для полётов в тыл немцев советской дальней авиации, на краю лесного массива, близ села Сидоровское, расположилось одно из подразделений полка связи и обеспечения дальней авиации. В 1950 году было принято решение о сооружении стационарного коротковолнового приёмного радиоцентра (ПРЦ) для войск связи дальней авиации. К осени 1952 года были построены семь финских домиков, которые образовали первые две улицы нового посёлка, за которым закрепилось название Голицыно-2.

В 1950-60-е годы посёлок бурно развивался. За посёлком закрепилось название Голицыно-2 по номеру почтового отделения. Здесь был построен Центральный командный пункт командно-измерительного комплекса, который управлял полётами всех космических аппаратов страны. 25 августа 1977 года командно-измерительный комплекс (КИК) был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 24 ноября 1977 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР, населённый пункт Голицыно-2 был отнесён к категории рабочих посёлков. А так как КИК только что был награждён орденом Трудового Красного Знамени, то тем же указом посёлку было присвоено наименование Краснознаменск.

14 сентября 1981 года рабочий посёлок Краснознаменск был преобразован в одноимённый город.

10 декабря 1982 года Главный научно-исследовательский испытательный центр космических средств Министерства обороны (ГНИИЦ КС — бывший КИК) награждён орденом Октябрьской Революции за большие заслуги в укреплении обороны страны, освоении и эксплуатации новых образцов специальной техники. 14 августа 2001 года ГНИИЦ КС присвоено почётное наименование «имени Г. С. Титова».

В настоящее время город Краснознаменск образует муниципальное образование наделённое статусом городского округа. Градообразующую основу города составляет Главный испытательный космический центр имени Г. С. Титова.

Флаг городского округа Краснознаменск — гласный.

Красный цвет части флага, подобный красному знамени, символу боевых и трудовых побед, аллегорически указывает на название городского округа.

Три звезды на полотнище символизируют награды, полученные градообразующим предприятием городского округа за освоение космоса (1977, 1982 и 2001 гг.).

Проект флага 
28 июня 2002 года, решением Совета депутатов города Краснознаменска № 57/8, был утверждён устав города Краснознаменска, в приложении № 3 к которому содержалось «Положение о городской символике города Краснознаменска». В главе 3 данного «Положения» было приведено следующее описание флага:

Флаг города Краснознаменска Московской области — это прямоугольное полотнище с отношением сторон: ширина к длине 2:3, красного цвета с двухсторонним изображением в верхнем ближнем к древку углу основного элемента — герба города, габаритная ширина которого должна составлять 1/5 часть длины полотнища флага.

Данное положение должно было вступить в силу после принятия соответствующего решения. 9 декабря 2008 года, решением Совета депутатов городского округа Краснознаменск № 143/18, было принято положение «О городской символике городского округа Краснознаменск Московской области» с описанием флага утверждённого 31 мая 2002 года.

Примечания 

Флаги с изображением четырёхконечных звёзд